Dżalalabad − miasto w Afganistanie
 Dżalalabad − miasto w Kirgistanie

Zobacz też 
 Jalalabad – miasta w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh i w stanie Pendżab